Plaats in Indonesië
 Tambahsari (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tambahsari (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java